Ханна Вальтер (; 24 ноября 1939 года, Вена, Австрия) — фигуристка из Австрии, серебряный призёр чемпионата мира 1959 года, чемпионка Европы 1959 года, чемпионка Австрии 1959 года в женском одиночном катании.

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1956 — одиночное катание (женщины)

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Австрии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1956 года